Президентские выборы в Казахстане — процедура выборов Президента Казахстана.

Президентские выборы в Казахской ССР 1991 года
Президентские выборы в Казахстане (1999)
Президентские выборы в Казахстане (2005)
Президентские выборы в Казахстане (2011)
Президентские выборы в Казахстане (2015)
Президентские выборы в Казахстане (2019)
Президентские выборы в Казахстане (2022)